Сама́рский райо́н — название ряда административно-территориальных единиц.
 Самарский район — один из городских районов Самары.
 Самарский район — один из городских районов города Днепр, Украина.
 Самарский район — район Восточно-Казахстанской области.
 Самарский район — существовавший в 1935—1963 годах, район Ростовской области РСФСР.